

Települések
 Bosznia-Hercegovina
Polje falu Busovača községben, a  Közép-Boszniai kantonban
Polje falu Cazin községben, az Una-Szanai kantonban
Polje falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Polje falu Konjić községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Polje falu Kreševo községben, a  Közép-Boszniai kantonban
Polje falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban
Polje falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Polje Bijela falu Konjić községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Polje Ostružnica falu Fojnica községben, a  Közép-Boszniai kantonban
Polje Višnjica falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
Polje falu Dobrinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Polje falu Raša községben, Isztria megyében
Polje falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Polje Čepić falu Kršan községben, Isztria megyében
Polje Krapinsko falu Krapina községben, Krapina-Zagorje megyében
Polje Ozaljsko falu Ozaly községben, Károlyváros megyében

 Montenegró
Polje falu Bar községben

 Szlovénia
Polje korábbi falu, ma Ljubljana városrésze, Ljubljana régióban
Polje falu Bohinj községben, Goriška régióban
Polje falu Tolmin községben, Goriška régióban
Polje ob Sotli falu Podčetrtek. községben, Savinjska régióban
Polje pri Bistrici falu Bistrica ob Sotli községben, Savinjska régióban
Polje pri Tržišču falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban
Polje pri Višnji Gori falu Ivančna Gorica.községben, Közép-Szlovénia régióban
Polje pri Vodicah falu Vodice községben, Közép-Szlovénia régióban

Geológia
Polje (geológia) - zárt mélyedés egy karsztvidéken